Первомайский поссовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Первомайский поссовет — в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Первомайский поссовет — в Первомайском районе Тамбовской области.
 Первомайский поссовет — в Салаватском районе Башкортостана, до 2005 года.